Nogometni klub "Lipa" (NK "Lipa"; "Lipa" Hlebine; "Lipa") je nogometni klub iz Hlebina, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "Lipa" se natječe u "1. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Klupske boje su žuta i zelena.

O klubu  
NK "Lipa" je osnovana 1924. godine. Rad kluba je obnovljen 1978. godine. 
Za vrijeme socijalističke Jugoslavije "Lipa" se natjecala pretežno u ligama koje je organizirao nogometni savez iz Koprivnice, a u samostalnoj Hrvatskoj u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije. Klub je od 1999. do 2011. godine djelovao pod imenom "Hlebine", te je potom vratio stari naziv - "Lipa".  
Klub je također redoviti sudionik lokalnih turnira, koje je i osvajao.

Uspjesi

nakon 1991. 
 Regionalna liga Sjever 
 drugoplasirani. 1992. (B2) 

 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2017./18. 

 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2010./11. (Koprivnica), 2014./15. (Đurđevac)

do 1991. 
 Međuopćinska liga Đurđevac-Koprivnica-Križevci-Virovitica 
 drugoplasirani: 1990./91. 

 Međuopćinska liga Koprivnica 
 prvak: 1983./84. 
 drugoplasirani: 1982./83. 

 1. općinska liga Koprivnica / Općinska A liga Koprivnica 
 prvak: 1981./82. 
 drugoplasirani: 1980./81. 

 2. općinska liga Koprivnica / Općinska B liga Koprivnica 
 prvak: 1978./79.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci  
 Hlebine

Vanjske poveznice 
 Nk "Lipa" Hlebine, facebook stranica 
 sofascore.com, NK Lipa Hlebine 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB LIPA HLEBINE 
 hlebine.hr, NK "Lipa" Hlebine 	
 klikaj.hr, nk lipa hlebine 
 epodravina.hr, nk lipa hlebine

Izvori 
 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 8. travnja 2021.  
 hlebine.hr, 90. Obljetnica NK "Lipe" Hlebine, pristupljeno 8. travnja 2021.  
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 95-97 
 fininfo.hr, NK "LIPA" HLEBINE 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "LIPA" HLEBINE 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji